La A1 Ethniki 2016-2017 è stata la 77ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Regular season

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Nick Calathes, 
A1 Ethniki allenatore dell'anno:  Xavier Pascual Vives, 
A1 Ethniki Difensore dell'anno:  Nick Calathes, 
A1 Ethniki miglior giovane:  Antōnīs Koniarīs, 
Quintetto ideale della A1 Ethniki:
 Nick Calathes, 
 Vasilīs Spanoulīs, 
 Kōstas Papanikolaou, 
 Giōrgos Printezīs,  
 Chris Singleton,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro nel 2017
2016-2017